Убиство с предумишљајем може да се односи на:
Убиство с предумишљајем - кривично дело
Убиство с предумишљајем - српски филм